Wüstentag steht für:
 Wüstentage, eine spezielle Form meist religiöser Einkehrtage
 Wüstentag (Meteorologie), Tageshöchsttemperatur über 35 °C

Siehe auch